

Geografia
Lago d'Aral – importante bacino dell'Asia centrale, oggi diviso in Grande e Piccolo Aral
Aral (oAralsk o Aral'sk) – città del Kazakistan
Aral – città-contea della Cina

Altro
Aral AG – azienda tedesca attiva nel settore dei carburanti, di proprietà di BP